Manipul může být:
 
 Manipul (oděv) – součást liturgického oděvu křesťanských duchovních
 Manipul (vojenská jednotka) – druh vojenské jednotky armády starověkého Říma